Во́рвулєв — слов'янське прізвище.

Відомі носії 

 Ворвулєв Микола Дмитрович (1917—1967) — білоруський і український співак (баритон). Народний артист СРСР (1956).
 Ворвулєв Володимир Миколайович (*1949) — хоровий диригент. Заслужений діяч мистецтв України (2005).